Тайвон Ронелл «Тай» Лоусон (; родился 3 ноября 1987 года в Клинтоне, Мэриленд) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера в НБА 
Лоусон был выбран под 18-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Миннесота Тимбервулвз» и тут же был обменян в «Денвер Наггетс» на выбор в будущем драфте. Лоусон получил возможность в Денвере, выступать в качестве игрока подмены Чонси Биллапса.

После того как Биллапс был обменян в «Никс» 22 февраля 2011 года в качестве части сделки по обмену Кармело Энтони, Лоусон стал стартовым разыгрывающим «Денвера». 9 апреля 2011 года, Лоусон стал первым игроком в истории НБА, который сделал 10 трёхочковых попаданий за игру в начале игры. Он забросил 10 из 11 трёхочковых и закончил игру с рекордом своей карьеры, набрав 37 очков, 7 подборов и 6 результативных передач.

Карьера в Европе 
15 августа 2011 Лоусон подписал годичный контракт с литовским клубом «Жальгирис», который включал в себя пункт, по которому после окончания локаута в НБА позволит ему вернуться в «Денвер Наггетс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль Тая Лоусона на сайте ESPN
 Тай Лоусон на сайте nbadraft.net
 Драфт Экспресс

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Шаньдун Хироус»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Фуцзянь Сюньсин»